Даль — многозначное понятие.

Фамилия 
Даль — фамилия, имеющая северо-германское, скандинавское происхождение; на древнескандинавском dal или darl означает долина (ср. совр. , )

Носители
 Даль, Андерс (1751—1789) — шведский ботаник.
 Даль, Андре Октай (род. 1975) — норвежский политик.
 Даль, Аслёуг (род. 1949) — норвежская лыжница.
 Даль, Беатрис (род. 1964) — французская актриса.
 Даль, Биргитта (род. 1937) — шведский государственный деятель.
 Даль, Броди (род. 1979) — австралийско-американская певица, автор песен, гитаристка и клавишница.
 Даль, Владимир Иванович (1801—1872) — русский писатель, этнограф, лексикограф датского происхождения, автор «Толкового словаря живого великорусского языка».
 Даль, Иван Матвеевич (Johan Christian Dahl, 1764—1821) — русский врач датского происхождения, отец Владимира Ивановича Даля.
 Даль, Ингрид (род. 1964) — норвежская шахматистка.
 Даль, Йон Кристиан (род. 1981) — норвежский лыжник.
 Даль, Карл (1812—1865) — датский художник-маринист.
 Даль, Карл Иванович (1802—1828) — военный моряк, лейтенант, астроном-любитель.
 Даль, Каро (1890—1979) — норвежская теннисистка.
 
 Даль, Лев Владимирович (1834—1878) — русский архитектор, сын Владимира Ивановича Даля.
 Даль, Лоуренс (1929—2021) — американский химик
 Даль, Магнус (род. 1988) — норвежский гандболист, выступающий за датский клуб ГК Скьерн.
 Даль, Мария (1872—1972) — немецкий зоолог.
 Даль, Михаил Константинович (1901—1984) — заслуженный деятель науки УССР, доктор медицинских наук, профессор.
 Даль, Михаэль (1659—1743) — шведско-британский художник-портретист.
 Даль, Николай Владимирович (1860—1939) — русский психотерапевт.
 Даль, Оле-Йохан (1931—2002) — норвежский учёный в области теории вычислительных систем.
 Даль, Олег Иванович (1941—1981) — актёр театра и кино.
 Даль, Райан (род. 1981) — американский инженер-программист и создатель программной платформы Node.js.
 Даль, Роальд (1916—1990) — английский писатель.
 Даль, Роберт (1915—2014) — американский политолог.
 Даль, Сергей Константинович (1904—1982) — советский зоолог.
 Даль, Сесилия (1858—1943) — норвежская художница.
 Даль, Софи (род. 1977) — английская актриса, писательница и фотомодель.
 Даль, Тора (1886—1982) — шведская писательница.
 Даль, Уве (1862—1940) — норвежский ботаник.
 Даль, Фридрих (1856—1929) — немецкий зоолог.
 Даль, Ханс (1849—1937) — норвежский художник.
 Даль, Эйлерт (1919—2004) — норвежский лыжник и двоеборец.
 Даль, Эйлиф (1916—1993) — норвежский ботаник.
 Даль, Эстен (род. 1945) — шведский лингвист.
 Даль, Юхан Кристиан Клаусен (1788—1857) — норвежский живописец и график.
 Даль, Якуп (1878—1944) — фарерский священник, переводчик Библии.

Составные фамилии 
 Даль-Вульф, Луиза (1895—1989) — американский фотограф.
 Даль Торп, Ане (род. 1975) — норвежская актриса театра и кино.
 Даль-Чин, Маттео (род. 1991) — канадский шоссейный велогонщик.
 Петерссон-Даль, Вильо (род. 1982) — шведский кёрлингист-коляскочник.

Техника и вооружение 
 «Даль» — советский опытный зенитно-ракетный комплекс дальнего радиуса действия.
 КДХР-1Н «Даль» — советский и российский комплекс дистанционной химической разведки.

Другое 
 Даль — удалённое место или видимое глазами далёкое пространство.
 Даль — буква арабского алфавита.
 Даль — село в Осиецко-Бараньской жупании Хорватии.
 (6223) Даль — астероид главного пояса.

См. также 
 
 «Владимир Даль» — санкт-петербургское книжное издательство
 Даль Орлов — российский киновед, драматург, сценарист
 даль Абако, Эваристо Феличе
 даль Виолин, Анна Мария
 даль Зотто, Ренан
 даль Канто, Алессандро
 даль Корсо, Эудженио
 даль Монте, Тоти
 
 даль Тозо, Джованни Пьетро
 даль Фаббро, Коррадо

Примечания